SSPI est un sigle pouvant signifier :
 Salle de Surveillance Post-Interventionnelle, salle d'un hôpital ou d'une clinique accueillant l'ensemble des patients nécessitant une surveillance post-anesthésique et ayant subi une intervention chirurgicale.
 Security Support Provider Interface, API utilisée par les systèmes Microsoft Windows afin d'exécuter une variété d'opérations de sécurité comme l'authentification.

Sigle de 4 caractères